Heieind (Bladel), een buurtschap te Bladel
 Heieind (Deurne), een buurtschap te Deurne
 Heieind (Lieshout), een buurtschap te Lieshout
 Heieind (Someren), een buurtschap te Someren